Susak je lahko:

 Susak, otok
 Susak, naselje na istoimenskem otoku